Acest articol listează performanța fiecărei echipe naționale din cele 76 care au participat cel puțin o dată la turneul final de la Campionatul Mondial de Fotbal.

Debutul echipelor
Fiecare ediție succesivă a Campionatului Mondial de Fotbal a avut cel puțin o echipă care a apărut în turneul final pentru prima oară. Echipele indicate în paranteze sunt considerate de către FIFA echipe succesoare.

*Acest număr total al echipelor care au participat la Campionatul Mondial folosește directiva FIFA privind echipele succesoare (ex., Rusia este un succesor al URSS și nu o echipă separată).

**Calificarea nu s-a încheiat. Mai sunt 4 echipe care s-ar putea califica, pentru prima data, la Campionatul Mondial (Iordania, Islanda, Burkina Faso, Etiopia)

#Calificată dar retrasă

Rezultatele echipelor după turneu
Legendă
1° — Campioană
2° — Finalistă
3° — Locul trei
4° — Locul patru
QF — Sfert-finalistă (1934–1938, 1954–1970 și 1986–prezent: sferturi de finală)
R2 — Runda 2 (1974–1978, a doua fază a grupelor, top 8; 1982: a doua fază a grupelor, top 12; 1986–prezent: optimi de finală)
R1 — Runda 1
q — Calificată pentru următorul turneu
 ••  — Calificată, dar retrasă
 •  — Nu s-a calificat
 ×  — Nu s-a înscris / Retrasă / Banată
   — Gazdă

Clasarea echipelor în fiecare ediție conforma datelor FIFA.

Pentru fiecare ediție, numărul echipelor participante la turneul final este afișat (în paranteze).

Clasamentul echipelor după numărul de prezențe

 Breakdown of successor teams

Rezultate generale pe echipe
Meciurile decise în prelungiri sunt considerate ca victorii sau pierderi respectiv, iar meciurile decise în urma loviturilor de departajare sunt socotite ca remize.

 Breakdown of successor teams

Rezultatele echipelor gazdă
Cu excepția anului 1934, echipa gazdă a primit un loc automat la turneul final al Compaionatului Mondial. Prima gazdă care nu a reușit să treacă de prima rundă a fost Africa de Sud in 2010. † denotă cel mai bun rezultat din istoria echipei, ‡ - cel mai bun rezultat în momentul în care a avut loc turneul respectiv (îmbunătățit ulterior).

Rezultatele campioanelor en-titre
Pînă în 2002, deținătoarea trofeului erau calificată automat la următorul turneu final. Din 2006, și campionii trebuie să treacă de calificări.

Rezultate după confederație
   — Gazdele sunt din următoarea confederație

AFC (Asia)

CAF (Africa)

CONCACAF (America de Nord și Centrală)

CONMEBOL (America de Sud)

OFC (Oceania)

UEFA (Europa)

Note

Vezi și
Campionatul Mondial de Fotbal
Echipe naționale fără apariții la Campionatul Mondial de Fotbal

Campionatul Mondial de Fotbal